Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2020 – dziewiąta edycja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich z udziałem kobiet, która została rozegrana 15 sierpnia we Frenštácie. Pierwotny kalendarz zakładał rozegranie sześciu konkursów indywidualnych.

Oficjalny kalendarz cyklu potwierdzony został 25 maja 2020 podczas posiedzenia Rady FIS przeprowadzonego online.

24 lipca Niemiecki Związek Narciarski podjął decyzję o odwołaniu finałowego konkursu w Klingenthal.

30 lipca Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła decyzję o odwołaniu zawodów w Szczuczyńsku i Czajkowskim.

Kalendarz zawodów

Skocznie 
W tabeli podano letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2020 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione pogrubieniem).

Statystyki indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 

 
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich